Итимоней — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Итимоней — сын Гипероха, упомянутый в «Илиаде»;
 Итимоней — долион, упомянутый у Аполлония Родосского (его убил Мелеагр);
 Итимоней — бебрик, упомянутый у Аполлония Родосского (его убил Полидевк).

Примечания 

Герои древнегреческих мифов